Unidad 1 puede referirse a las siguientes acepciones:

Chile
 Unidad de negocio 1 del Transantiago.
 Unidad 1 del Transporte Metropolitano de Valparaíso.
 Unidad de servicios 1 de la Red Metropolitana de Movilidad.